Naya (geslacht), uit de familie van mierenleeuwen
 Naya (rivier), rivier in Colombia
 Naya (wolf), een wolvin die in 2018–2019 in België werd waargenomen
 Naya Rivera (1987–2020), Amerikaans actrice en zangeres